Ашлык — село в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Шишкинское.

Слобода Ашлыкская со Сретенской церковью существовала уже в середине XVII века.

В селе есть храм в честь Сретения Господня.

География 
Село находится на берегу реки Ашлык и Минга. Автобусное сообщение.

Население 

 1869 - 267 человек (129 м.п., 138 ж.п.)
 1893 - 248 человек (121 м.п., 127 ж.п.)
 1912 - 184 человека (98 м.п., 86 ж.п.)

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района